Премье́ра:

 Премьера (от ) — первый показ, первое публичное представление спектакля, фильма, музыкального произведения и т. п.

 «» — музыкальный фильм Гезы фон Больвари (Австрия, 1937).
 «» — фильм Уолтера Саммерса с Джоном Лоджем в главной роли (Великобритания, 1938).
 «Премьера» — фильм Джона Кассаветиса (США, 1977).
 «Премьера» — фильм Гиги Лордкипанидзе (1991).
 «Премьера» — сериал производства BBC, выходивший в 1977—1980 годах.
 «Премьера» — двенадцатый эпизод второго сезона американского мультсериала «Новые приключения Человека-паука».